Big Sandy River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Big Sandy River (Bill Williams River), Fluss in Arizona
 Big Sandy River (Green River), Fluss in Wyoming
 Big Sandy River (Ohio River), Fluss in Kentucky und West Virginia
 Big Sandy River (Tennessee River), Fluss in Tennessee